Гаплогруппа X2d — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 X2d
 X2d1
  X2d2

Палеогенетика

Неолит 
Анатолийский неолит
 I1098 | BAR99 / M10-352 __ Barcın Höyük __ Енишехир (Бурса), Мраморноморский регион, Турция __ 6419-6246 calBCE (7475±25 BP, PSUAMS-2947) __ Ж __ X2d2.

Старчевская культура
 I1877 | BAM13b __ Alsónyék-Bátaszék, Mérnöki telep __ Тольна (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ 5704-5556 calBCE (6704±34 BP, MAMS-11933) __ M __ G2a2b2b > G-F1193 # X2d1.

Линейно-ленточная керамика
 I0821 | HAL24 __ Halberstadt-Sonntagsfeld __ Хальберштадт, Гарц (район), Саксония-Анхальт, Германия __ 5201-4850 calBCE (6076±34 BP, KIA-40348) __ М __ G2a2a1 (G-PF3148) # X2d1.

Бронзовый век 
Мукиш
 ALA011 | 45.44, Locus 146, AT 18960 __ Алалах __ Хатай (ил), Турция __ 1741-1624 cal BCE (3382±23 BP, MAMS-33680) __ М __ J2a1a1a2b2a (PF5126/Z1847) > J-CTS6804 # X2d.

Микенская цивилизация
 I9006 | Salamis31 __ Agia Kyriaki, Salamis __ Саламин (город), Аттика (периферия), Греция __ 1411-1262 calBCE (3067±25 BP; DEM-2905, MAMS-25209) __ Ж __ X2d.

Средние века 
Монгольская империя
 UUS002 | AT-610 __ Uushigiin Uver (grave 2) __ Мурэн, Хувсгел, Монголия __ 1287-1395 CE (634±23 BP, MAMS-41131) __ М __ Q1a1a1 (Q-M265; Q-M120) > Q-YP6137 # X2d1.

Новое время 
История Уттаракханда
 I3403 | R39 __ Роопкунд __ Чамоли, Гархвал, Уттаракханд, Индия __ 1694-1918 calCE (105±15 BP, PSUAMS-5435) __ М __ T1a2 > T-S27463 # X2d.

Примечания

Публикации 
2015
 
2017
 
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 X2d — Haplogroup
 Ancient DNA: X2d

Гаплогруппа X2 (мтДНК)